«Новогодняя песенка Деда Мороза» — советский мультипликационный фильм производства творческого объединения «Экран», снятый в 1982 году режиссёром Александром Татарским по сценарию Эдуарда Успенского. Выполнен при помощи техники пластилиновой мультипликации.

Был показан по Центральному телевидению Гостелерадио СССР в рамках «Голубого огонька». Постоянно показывается в Новый год.

Сюжет 
Дед Мороз и Снеговик поздравляют зрителей с Новым Годом. Сцены с праздничными тостами следуют одна за другой.

В ролях 
 Владимир Басов — Дед Мороз
 Станислав Садальский — Снеговик

Издания 
Мультфильм неоднократно издавался на VHS и DVD в сборниках мультфильмов:
 «Детский кинотеатр: Следствие ведут колобки» (сборник мультфильмов ТО «Экран»), «Мастер Тэйп», VHS, 2000 год.
 «В лесу родилась ёлочка» (сборник мультфильмов ТО «Экран»), DVD.

Выставки 
 Выставка Дедов Морозов Александра Татарского в Культурном центре «Открытый Мир» позволит приобщиться к ещё одному чуду, созданному Александром Татарским — автору всеми любимых мультфильмов. На выставке представлено более 70 Дедов Морозов со всех уголков России и мира. В коллекции Татарского только волшебные морозы. Они очень разные, но все «живые». Татарский, который к каждому из них приложил свою художественную руку — подправил, подреставрировал, называл их людьми: у меня столько-то людей, — говорил он, рассказывая о своем сокровище.
 Выставку повторяли в 2009, 2010 и 2011 годах к дню рождения Александра Татарского.

Примечания

Ссылки 
 Мультфильм на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 
 Творческое объединение «ЭКРАН»

Мультфильмы Александра Татарского
Мультипликационные телефильмы СССР
Мультфильмы ТО «Экран»
Пластилиновые мультфильмы СССР
Новогодние мультфильмы СССР
Мультфильмы о Деде Морозе
Короткометражные мультфильмы СССР 1983 года